Alexia de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau (en neerlandés: Alexia Juliana Marcela Laurentien; La Haya, 26 de junio de 2005) es la segunda hija del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y de su esposa, la reina Máxima.

Alexia es segunda en la línea de sucesión del trono holandés por detrás de su hermana mayor, Catalina Amalia y por delante de su hermana menor Ariane. Por ser hija del rey, ostenta los títulos de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau, además de tener el tratamiento de alteza real.

Biografía

Nacimiento 

En diciembre de 2004, la casa real confirmó un nuevo embarazo de la entonces princesa heredera, tras meses de especulaciones por parte de medios de comunicación y opinión pública.

La princesa Máxima dio a luz a su segunda hija en el hospital Bronovo de La Haya el 26 de junio de 2005. Alexia nació a las 14:40 horas del mediodía pesando 3,490 kilos. 

Pocos días después de su nacimiento se reveló el nombre de la nueva princesa, que en el momento de su nacimiento ocupó el tercer lugar en la línea sucesoria.

Bautismo 

Su bautismo tuvo lugar el 19 de noviembre de 2005 en la iglesia de Dorpskerk, Wassenaar. Fue bautizada por el reverendo Deodaat van der Boon con agua del río Jordán con un vestido de encaje realizado en 1880 para el bautizo de la reina Guillermina.

Sus padrinos de bautismo fueron: la reina de los belgas Matilde de Bélgica (en ese momento princesa heredera), Alejandra Jankovich de Jeszenice, el príncipe Juan Friso de Orange-Nassau (su difunto tío paterno), Juan Zorreguieta (su tío materno) y Francisco Fernando de Beaufort.

Nombres

Alexia : en honor a su padre, el rey Guillermo Alejandro.
Juliana: en honor a su bisabuela paterna, la reina Juliana.
Marcela: por Marcela Cerruti, tía de la reina Máxima.
Laurentien: por la princesa Lorenza, su tía política.

Hermanas 

 Catalina Amalia de Orange, nacida el 7 de diciembre de 2003

 Ariane de Orange-Nassau, nacida el 10 de abril de 2007

Educación 

Al igual que sus hermanas, Alexia ha sido escolarizada en colegios públicos cercanos a la residencia de sus padres. En junio de 2009 empezó a asistir al colegio Bloemcamps, donde completó toda su educación primaria. En 2017 comenzó la educación secundaria en el instituto Christelijk Gymnasium Sorghvliet, situado en La Haya.

Entre sus aficiones se encuentran la equitación, el hockey sobre césped y el ballet. Además estudia piano y guitarra. La princesa habla con fluidez el neerlandés, el inglés y el castellano, idioma materno de la reina Máxima (argentina de nacimiento).

Desde septiembre de 2021, al igual que lo hizo su padre, cursa el programa de estudios de Bachillerato Internacional en un internado galés, el UWC Atlantic College, en Llantwit Major, cercano a Cardiff.

Otros datos 

 Por ser hija del rey Guillermo (en el momento de su nacimiento, príncipe heredero), ostenta el título de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau; tal como dice el decreto real número 41, del 25 de enero de 2002.

 En la Navidad de 2018 la familia se traslada a vivir al Palacio Huis ten Bosch, tras 15 años residiendo en Villa Eikenhorst.

 Tras su ascenso al trono de su padre, Alexia pasó a ocupar el segundo lugar en la línea sucesoria por detrás de su hermana mayor, la princesa Amalia.

 Por decisión de sus padres, ni ella ni sus hermanas tendrán agenda oficial hasta que cumplan la mayoría de edad.

Títulos y distinciones honoríficas 

 26 de junio de 2005 - actualidad: Su alteza real, la princesa Alexia de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de la princesa Alexia 

Casa de Orange-Nassau
Niños de la realeza
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Príncipes de los Países Bajos
Príncipes de Orange
Nacidos en La Haya